Stopiņu novads − jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie. Stolicą jest Ulbroka.

Przypisy 

Novadi Łotwy